Lacedemone – altro nome della città di Sparta, polis dell'antica Grecia
Lacedemone – abitante della città di Sparta
Lacedemone – nella mitologia greca, figlio di Zeus e Taigete, fondatore della città di Sparta